Németország
Gerach, település Bajorországban
Gerach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban